Příjmení Benson nosí více různých osobností:

 Amber Benson (* 1977) – americká herečka, scenáristka a producentka
 Ashley Benson (* 1989) – americká herečka
 Frank Weston Benson (1862–1951) – americký malíř
 Fred Benson (* 1984) – nizozemsko-ghanský fotbalový útočník
 George Benson (* 1943) – americký kytarista
 Owusu Benson (* 1977) – ghanský fotbalista
 Robert Benson – více osob

Externí odkazy